Ультрапик ( — «ультра-выдающийся пик») — горы, относительная высота которых () превышает 1500 метров. Таких вершин на Земле насчитывается около 1520. Некоторые известные вершины, такие как Маттерхорн и Айгер, не являются ультрапиками, так как находятся между более высокими горами и потому не достигают достаточного топографического превышения.

Термин «ультра» появился после публикации учёным Стивом Фраем исследования высоты вершин в штате Вашингтоне в 1980-х годах. Первоначально был предложен термин «ultra major mountain», при этом исследователь описывал так вершины с высотой по крайней мере 5000 футов (1524 м).

Распределение 
В настоящее время на суше насчитывается 1515 ультрапиков: 637 — в Азии, 353 — в Северной Америке, 209 — в Южной Америке, 119 — в Европе (включая Кавказ), 84 — в Африке, 69 — в Австралазии и 39 — в Антарктике.

Многие из самых больших гор в мире — ультрапики, включая Эверест, Килиманджаро, Монблан и Олимп. С другой стороны, такие как Эйгер и Маттерхорн не являются ультрапиками, поскольку не имеют достаточного превышения высоты. Многие ультрапики находятся в редко посещаемых частях света, в том числе 39 — в Гренландии, в высоких широтах на арктических островах Новая Земля, Ян-Майен и Шпицберген, а также на многих вершинах больших хребтов Азии. В Британской Колумбии некоторые из перечисленных гор даже не имеют установленных названий.

13 из 14 вершин высотой более 8000 м являются ультрапиками, и существует еще 64 ультрапика высотой более 7000 м.

Распределение по зонам частей света 
Европа

Альпы — 44 Ультра

Скандинавия — 6 Ультра

Арктические острова — 4 Ультра

Атлантические острова — 6 Ультра

Пиренеи — 4 Ультра

Центральный массив — 1 Ультра

Апеннины — 8 Ультра

Карпаты — 5 Ультра

Балканы — 21 Ультра

Греция и Кипр — 9 Ультра

Крым — 1 Ультра

Урал — 1 Ультра

Кавказ — 10 Ультра

Азия

Западная Азия — 88 Ультра

Центральная Азия — 75 Ультра

Индия — 61 Ультра

Гималаи — 76 Ультра

Тибет и Восточная Азия — 112 Ультра

Северная Азия — 53 Ультра

Япония — 21 Ультра

Южная Азия — 42 Ультра

Филиппины — 29 Ультра

Малайский архипелаг — 92 Ультра

Африка

Атласские горы — 7 Ультра

Сахара — 4 Ультра

Камерунская линия — 5 Ультра

Восточная Африка — 21 Ультра

Западно-Африканский Рифт — 8 Ультра

Восточно-Африканский Рифт — 22 Ультра

Южная Африка — 7 Ультра

Мадагаскар и близ лежащие острова — 6 Ультра

Остальное — 4 Ультра

Океания

Океания — 69 Ультра

Антарктида

Антарктика — 41 Ультра

Северная Америка

Канада — 143 Ультра

США — 129 Ультра

Мексика — 27 Ультра

Гренландия — 39 Ультра

Центральная Америка — 23 Ультра

Карибы — 7 Ультра

Южная Америка

Южная Америка — 209 Ультра

См. также 
 Список высочайших вершин Земли
 Ультрапики Антарктиды

Ссылки 
 Maizlish, A. «The Ultra-Prominences Page». Peaklist.org.(англ.)
 Helman, Adam (2005). The Finest Peaks: Prominence and other Mountain Measures. Trafford. ISBN 1-4120-5994-1.(англ.)
 Maizlish, A. «Antarctic Ultra-Prominent Summits». Peaklist.org.(англ.)

Сравнительные списки горных вершин